Pedicini è un cognome italiano e può riferirsi a:
 Carlo Maria Pedicini – cardinale
 Francesco Pedicini – vescovo cattolico di Monopoli (1855-1858) e arcivescovo di Bari e Canosa (1858-1886)
Gioacchino Pedicini –  vescovo cattolico delle diocesi di Ariano Irpino (1939-1949) e Avellino (1949-1967)
 Piernicola Pedicini – politico, europarlamentare in VIII e IX legislatura
 Roberto Pedicini – doppiatore e attore
 Valentina Pedicini – regista e sceneggiatrice